W Rumunii
 23 August – gmina w okręgu Konstanca
 23 August – wieś w okręgu Caraș-Severin, w gminie Zăvoi
 23 August – wieś w okręgu Konstanca, w gminie 23 August